Nome di diversi istituti religiosi femminili:
Piccole suore della Sacra Famiglia (P.S.S.F.), fondate da Marie-Léonie Paradis nel 1880;
Piccole suore della Sacra Famiglia (P.S.S.F.), fondate da Giuseppe Nascimbeni nel 1892.